Santa Helena (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Santa Helena (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Santa Helena (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Santa Helena (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina

Zie ook
 Santa Elena (doorverwijspagina)
 Sant'Elena (doorverwijspagina)